Aulo Postumio Albino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Aulo Postumio Albino (cónsul 242 a. C.).— Cónsul en el año 242 a. C.
 Aulo Postumio Albino (cónsul 151 a. C.).— Cónsul en el año 151 a. C.
 Aulo Postumio Albino (cónsul 99 a. C.).— Cónsul en el año 99 a. C.
 Aulo Postumio Albino Lusco.— Cónsul en el año 180 a. C.
 Aulo Postumio Albino Regilense.— Tribuno consular en los años 397 y 381 a. C.
 Aulo Postumio Albino Regilense (cónsul 496 a. C.).— Cónsul en el año 496 a. C.
 Aulo Postumio Albino Regilense (cónsul 464 a. C.).— Cónsul en el año 464 a. C.